Dalmas ist der Familienname folgender Personen:
 John Dalmas (* 1926), US-amerikanischer Science-Fiction Autor
 Raymond de Dalmas (1862–1930), französischer Ornithologe und Arachnologe
 Susana Dalmás (1948–2012), uruguayische Politikerin
 Yannick Dalmas (* 1961), französischer Autorennfahrer

Weitere Bedeutungen:
 Dalmas (Film), australischer Spielfilm von 1973

Siehe auch:
 Dalma